Витановац може бити:

 Витановац (Краљево), приградско насеље Краљева, град Краљево, Република Србија
 Витановац (Крушевац), насеље града Краљева, Република Србија
 Витановац (Бела Паланка), насеље у општини Бела Паланка, Пиротски округ, Република Србија